Memorial Van Damme 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 5 września 2014 w Brukseli. Zawody były ostatnią, czternastą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2014.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2014

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w lekkoatletyce
2014 w Belgii
Memorial Van Damme